Премия имени А. А. Андронова — премия, присуждаемая с 1971 года АН СССР, затем — РАН, за выдающиеся работы в области классической механики и теории управления.
Премия названа в честь советского учёного-физика, механика и математика А. А. Андронова.

Лауреаты премии 

 1971 — Вячеслав Вячеславович Петров — За цикл работ по теории управления и принципам построения нелинейных систем и сервомеханизмов
 1974 — Анатолий Григорьевич Бутковский — За цикл работ по управлению системами с распределенными параметрами
 1977 — Михаил Владимирович Мееров — За цикл работ по структурному синтезу систем управления и новым принципам построения многосвязных систем
 1980 — Николай Николаевич Баутин — За цикл работ на тему «Качественное исследование автономных динамических систем»
 1983 — Марк Александрович Красносельский, Алексей Вадимович Покровский— За цикл работ по теории систем управления со сложными нелинейными звеньями
 1986 — Анатолий Аркадьевич Первозванский — За цикл работ «Декомпозиция и агрегирование при управлении большими системами»
 1989 — Юрий Исаакович Неймарк — За цикл работ «Разработка и приложения метода точечных отображений»
 1994 — Яков Залманович Цыпкин, Борис Теодорович Поляк — За цикл работ «Робастность в задачах оценивания, оптимизации и устойчивости»
 1997 — Сергей Владимирович Нестеров, Леонид Денисович Акуленко — За цикл работ «Развитие методов теории нелинейныйх колебаний для систем с распределёнными параметрами»
 2000 — Станислав Васильевич Емельянов, Сергей Константинович Коровин, Николай Антонович Бобылев — За монографию «Геометрические методы в вариационных задачах»
 2003 — Дмитрий Владимирович Баландин, Николай Николаевич Болотник — За цикл работ «Оптимальная защита объектов от ударных воздействий»
 2006 — Анатолий Викторович Ленский, Юрий Григорьевич Мартыненко, Александр Моисеевич Формальский — За цикл работ «Управление неустойчивыми механическими системами»
 2009 — Александр Константинович Платонов — За цикл работ «Динамика, управление, информационное обеспечение робототехнических и мехатронных систем»
 2009 — Владимир Евгеньевич Павловский, Сергей Михайлович Соколов — За цикл работ «Динамика, управление, информационное обеспечение робототехнических и мехатронных систем»
 2012 — Геннадий Алексеевич Леонов, Владимир Исаакович Некоркин, Владимир Дмитриевич Шалфеев — За цикл работ «Развитие методов синхронизации и анализа периодических и хаотических колебаний в коллективных системах автоматического фазового управления»
 2015 — Феликс Леонидович Черноусько, Игорь Михайлович Ананьевский, Сергей Александрович Решмин — За цикл работ «Методы управления нелинейными динамическими системами»
 2018 — Александр Львович Фрадков, Илья Израилевич Блехман — За цикл работ «Синхронизация и управление нелинейными колебаниями»

См. также 
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Премия имени А.А. Андронова  на портале РАН
 Премия имени А.А. Андронова  в БД ИСИР РАН на портале РАН
 

Андронова
Андронова
 
Награды по физике
Награды по алфавиту